Patrice Fisher (Del Rio, 5 de janeiro de 1978) é uma atriz americana.

Nascida no Texas, ainda jovem mudou-se para Los Angeles para tentar a carreira de modelo, mas logo descobriu sua predileção pela atuação. Pegou seu primeiro papel no cinema em 2001, interpretando uma das prostitutas dos personagens de Method Man e Redman no filme How High. Em 2008, aparece na série Zane's Sex Chronicles do canal Cinemax com a personagem principal Patience James.

Estrelou também nas séries de televisão Boston Public, Yes, Dear, CSI e um papel recorrente na série Charmed, com a personagem Avatar Beta.

Filmografia 
Cinema
 2001 - Almost a Woman (TV) .... garota da gangue
 2001 - Stranger Inside (TV) .... Sugar
 2001 - Carmen: A Hip Hopera (TV) .... Jealous Woman
 2001 - How High .... garota de programa
 2004 - Doing Hard Time .... Lt. Elaine Lodge
 2004 - Trois 3: The Escort .... Kyria Bynam
 2006 - Big Top .... Rose
 2006 - Behind the Smile .... Regina
 2007 - 4 Life .... Gena
 2007 - The Stolen Moments of September .... Corina Hire
 2009 - The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena (voz) .... Grinder
 2009 - Permagrin .... Kelly
 2009 - Before Dawn Breaks .... Mya
 2010 - The Dead Sea .... Skipper

Ligações externas 
 
 Site oficial
 Cinemax

Atores dos Estados Unidos